Carreirito apelido de Divino Pereira Bravo é um cantor e compositor de música popular brasileira.

Cantores de Goiás
Compositores de Goiás